Чимпой — молдавский народный музыкальный инструмент.
 Чимпой, Михай (род. 1942) — румынский политический и общественный деятель, историк литературы, критик, редактор и эссеист.